Себекхотеп:

 Себекхотеп I — фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший около 1735 года до н. э.
 Себекхотеп II — фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший примерно в 1724—1718 годах до н. э.
 Себекхотеп III — 21-й древнеегипетский царь из XIII-й династии. Правил 3 или 4 года во 2-й половине XVIII века до н. э.
 Себекхотеп IV — египетский фараон (ок. 1730—1720 до н. э.).
 Себекхотеп V — фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший примерно в 1724 — 1719 или 1685 — 1680 годах до н. э.
 Себекхотеп VII — фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший примерно в 1646—1644 годах до н. э.